Sousa a delfinfélék családjába tartozó nem.
 Sousa város Brazíliában, Paraíba államban.
 Sousa folyócska Észak-Portugáliában, a Duero mellékvize